Leonard Ravenhill (1907-1994) fue un destacado evangelista pentecostal, y ministro cristiano británico que estuvo activo durante el siglo XX, escribió varios libros y realizó innumerables predicaciones, muchas de las cuales se centraban en temas de oración, avivamiento de la fe cristiana, la obediencia a Cristo y sumisión a la voluntad de Dios. 

Es también conocido por haber desafiado a través de sus libros y sermones el estilo de vida de muchos creyentes e iglesias modernas, exhortándoles a la seriedad y hablándoles de la necesidad de apegarse radicalmente a las enseñanzas de Jesucristo, al estilo de los cristianos primitivos. 

Uno de sus libros más sobresalientes es "Porqué no llega el avivamiento", considerado una obra clásica, y del cual se estima que se han vendido más de medio millón de copias en todo el mundo y ha sido traducido a numerosos idiomas.

Biografía 

Ravenhill nació y se crio en la ciudad de Leeds, Yorkshire, Gran Bretaña. Su conversión al cristianismo tuvo lugar cuando tenía 15 años de edad. Estudió en el Cliff College donde estuvo en contacto con las predicaciones de Samuel Chadwick y comenzó a estudiar la historia de la iglesia cristiana, teniendo un particular interés en los avivamientos. 

Su ministerio y predicaciones se caracterizaron por la gran convicción que proyectaba. A los 24 años ya formaba parte de un grupo que participaba en acciones de evangelismo, reuniones de oración y predicaciones al aire libre en diversas regiones de Inglaterra, como Gales. En esos años, hubo un incendio en un hotel en él se encontraba, y Leo tuvo que saltar del edificio en llamas. Como resultado, sufrió graves contusiones en todo el cuerpo, y lesiones que casi destruyeron sus costillas, y dañaron sus piernas y estómago. A pesar de que un médico le dijo que quedaría paralítico, Ravenhill se pudo recuperar del incidente. Él se pasaba horas dedicándose a adorar a Dios y orar secretamente en su habitación. 

Durante la Segunda Guerra Mundial realizó reuniones evangelísticas que atrajeron a grandes multitudes de creyentes, de las cuales surgieron conversos que se dedicarían al ministerio cristiano y misiones evangelísticas.

En 1939 se casó con una enfermera irlandesa llamada Martha. En la década de los 50's se mudó a Irlanda y más tarde tuvo tres hijos: Paul, David y Philip. Paul y David también serían futuros ministros cristianos, y Philip, maestro.

En 1958, Ravenhill y su familia se trasladaron a los Estados Unidos donde vivieron en Mineapoles y trabajaron por un tiempo en la casa editorial Bethany House Publishers. En la década de 1960 viajaron hacia el centro del país, y organizando reuniones evangelísticas y participando en avivamientos.

En la década de 1980, Ravenhill se mudó cerca de Tyler, Texas. También pasó algún tiempo enseñando en Bethany College of Missions en Minnesota, y algún tiempo en Seguin, Texas.

Ravenhill tuvo una relación amistosa y cercana con el ministro A. W. Tozer También tuvo cierta amistad con el pastor David Wilkerson, quien consideraba a Leonard "un verdadero profeta". Ambos, Wilkerson y Ravenhill co-escribieron un libro llamado "Refiner’s Fire", del cual existen 2 volúmenes. Además, el Inglés estuvo relacionado con el músico cristiano Keith Green y su ministerio Last Days Ministries.

Su labor evangelística ha sido reconocida por otros evangelistas destacados como Paul Washer, Charles Stanley, Randy Goudeau, Tommy Tenney, Steve Hill, Bill Gothard y otros círculos cristianos.

Ravenhill murió el 27 de noviembre de 1994 y está enterrado en el cementerio de Garden Valley en Garden Valley, Texas , cerca de la tumba del artista de música cristiana contemporánea Keith Green .

En 2011, Free Grace Press publicó una biografía completa de Leonard Ravenhill escrita por Mack Tomlinson titulada In Light of Eternity .

Libros selectos 

 Sodom Had No Bible (1981)
 Tried & Transfigured (1982)
 Meat For Men (1979)
 Revival Praying (1981)
 America is Too Young To Die (1979)
 Why Revival Tarries / "Porqué no llega el avivamiento", (1959)
 Revival God’s Way (1986)
 Heart Breathings (1995)
 Treasury of Prayer (2010)
 Refiner’s Fire (1971), Volúmenes I & II, coescrito con David Wilkerson

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.ravenhillbiography.com/
 https://web.archive.org/web/20130125084632/http://www.leonard-ravenhill.com/books
 http://www.ravenhill.org/
 Biografía de Ravenhill traducida al español (Video)

Religiosos de Inglaterra
Teólogos de Inglaterra
Creacionistas
Escritores cristianos
Religiosos cristianos
Cristianos de Inglaterra
Protestantes del Reino Unido
Nacidos en Leeds
Teólogos protestantes